Catalina Pérez puede referirse a:

 Catalina Pérez Castaño, futbolista argentina;
 Catalina Pérez Jaramillo, futbolista colombiana;
 Catalina Pérez Osorio, antropóloga y activista mexicana;
 Catalina Pérez Salinas, política chilena.